

Села:
 Князівка — Рівненська область, Рівненський район
 Князівка — Сумська область, Путивльський район
 Князівка — Херсонська область, Бериславський район (до 2020 року — Високопільський район)

Князівка () — село, Леовський район